Wrike — корпоративний онлайн-сервіс для сумісної роботи і управлінню проектами. Він дозволяє користувачеві планувати проекти, розкривати пріоритетні завдання, відстежувати графік їх виконання та взаємодіяти з командою.

Сервіси використовують більше 20000 організацій у 140 країнах світу.

Штаб-квартира Wrike знаходиться в місті Сан-Хосе, Каліфорнія, США. Також у компанії є офіси в Санкт-Петербурзі (Росія), Празі (Чехія) та інших містах.

Історія 
Компанія Wrike заснована російським підприємцем Андрієм Фільовим в 2006 році. Вперше сервіс представили на виставці Le Web 3 в Парижі, де Wrike виграв приз в номінації B2B.

У 2009 році Wrike випустив версію іспанською мовою і на грудень 2018 року вже був доступний 10 мовами.

У 2011 Wrike випустила мобільні додатки для iOS и Android.

В 2013 році вийшла версія Enterprise, орієнтована на великі компанії. У 2016 з'явилося перше вертикальне рішення Wrike Marketing для автоматизації типових рабочих процесів в маркетингових командах.

У 2018 року контрольний пакет Wrike придбав фонд Vista Equity Partners. Починаючи з 2012 року в компанію інвестували Bain Capital Ventures, Scale Venture Partners, DCM Ventures и TMT Investments.

Функціональність 
Функції Wrike діляться на дві основні категорії: управління проектами та спільна робота. До проектних відносяться можливості, які дозволяють команді візуалізувати проекти (наприклад, у формі  діаграми Ганта або канбан-дошки), відстежувати терміни і витрачений час, встановлювати залежності завдань в проектах, призначати виконавців і розподіляти робочі ресурси. Wrike дозволяє створювати шаблони типових проектів, описувати процес за допомогою індивідуального набору статусів і полів в задачах і автоматичного призначення виконавців на завдання з характерними ознаками.

Функції спільної роботи включають інтеграцію з електронною поштою для роботи з завданнями з листів, управління групами користувачів, форми вхідних запитів, коментування завдань, повідомлення, обговорення, узгодження і редагування текстів, графіки і відеоматеріалів, а також систему повідомлень про зміни в проектах команди.

Конкуренти 
Asana, Trello, Worksection, Basecamp, monday.com

Дивись також 

 Управління проектами
 Система управління проєктами
 Програмне забезпечення спільної роботи

Примітки

Посилання 

 Офіційна сторінка Wrike